Mathieu Gourdain (ur. 4 maja 1974) – francuski szermierz. Dwukrotny medalista olimpijski z Sydney.

Zawody w 2000 były jego jedynymi igrzyskami olimpijskimi. Specjalizował się w szabli. Zajął drugie miejsce zarówno indywidualnie, jak i w drużynie. W konkursie indywidualnym przegrał w finale z Rumunem Mihai Covaliu, drużynowo Francuzi przegrali finał z Rosjanami. W skład reprezentacji Franci wchodzili również Julien Pillet, Cedric Seguin i Damien Touya. Ma w dorobku szereg medali mistrzostw świata. Zdobył brąz indywidualnie w 2001, w drużynie był mistrzem (1997 i 1999) i wicemistrzem świata w 1998. Na mistrzostwach Europy zdobył srebro indywidualnie w 1996 i złoto w drużynie w 1999.

Przypisy 

Francuscy szermierze
Francuscy medaliści olimpijscy
Medaliści Letnich Igrzysk Olimpijskich 2000
Ludzie urodzeni w Vernon
Urodzeni w 1974